Pluto – nimfa w mitologii greckiej
 Pluto – łac. bóg Pluton
 Pies Pluto – postać z komiksów
 „Pluto” – singel islandzkiej piosenkarki Björk